

Роузмаунт — місто, штат Міннесота
 Роузмаунт — переписна місцевість, штат Огайо